HR est un sigle, qui signifie :
 Human resources, « Ressources humaines » en anglais
 Home run, voir baseball
 Diagramme de Hertzsprung-Russell ou diagramme HR, un système de classification des étoiles en fonction de leur température de surface et leur luminosité
 Catalogue HR Harvard Observatory, Revised Photometry, le nom d'un catalogue d'étoiles proposé par l'observatoire de l'Université Harvard
 Hessischer Rundfunk
 Humidité relative
  est un groupe d'idoles japonaises.

HR est un code, qui signifie Hrvatska (Croatie en serbo-croate) :
 Croatie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Croatie, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .hr
 Croatie, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 le croate, selon la norme ISO 639 des codes de langues

H.R. est le chanteur du groupe Bad Brains.

Hr est une abréviation de Hennchir (fort), souvent utilisée pour les villes arabes commençant ainsi.

En informatique, hr est un élément ou balise HTML représentant une coupure thématique en HTML5. La balise  est fermée en XHTML, mais  n'a pas de fin en HTML.

Sigle de 2 caractères
Code